Tájfun, a trópusi ciklon elnevezése a Csendes-óceán nyugati térségében
Tájfun, Lázár Lajos 1918-ban készült magyar némafilmje
Tájfun, Szántó Tivadar 1924-ben készült operája